Каси́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 39 км². Население — 618 человек (на 2010 год). Расстояние — 39 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Cacín

Муниципалитеты Гранады